El término Twin Peaks puede referirse, a:

Twin Peaks, una serie de televisión estadounidense de 1990-1991, creada por Mark Frost y David Lynch;
Twin Peaks: Fire Walk with Me, una película estadounidense de 1992, de género thriller psicológico y drama, dirigida por David Lynch, considerada precuela de la serie de televisión;
Twin Peaks, también Twin Peaks: The Return, una serie de televisión del 2017, creada por Mark Frost y David Lynch, considerada secuela de la serie de 1990-1991;
Twin Peaks, una banda de garage rock de Chicago, Illinois;
Twin Peaks, una cadena de restaurantes con un concepto similar al de Hooters.
Twin Peaks,  dos picos en la Sierra Nevada en el estado de California, Estados Unidos